Maurizio Conti, architetto attivo in Canton Ticino intorno al 1900
Maurizio Conti, attore italiano
Maurizio Conti, ciclista italiano (1962)